Živa je, u Slavenskoj mitologiji, božica života. Obično su je predstavljali kako sjedi; na glavi je imala ukras, koji je podsjećao na sunčeve zrake; bila je ogrnuta lakim ogrtačem, golih grudi i ramena. U lijevoj ruci držala je klasje žita, u desnoj voćku sličnu jabuci.

Slavenska mitologija